Ана Јагелонска (; Будим, 23. јула 1503 — Праг, 27. јануара 1547) је била краљица Бохемије и Угарске. Њен отац је био Владислав II Јагелонац, краљ Бохемије (од 1471) и Угарске (од 1490). Удала се за Фердинанда I, цара Светог римског царства.

Породично стабло

Потомци 
Ана Јагелонска и Фердинанд -{I}- су имали 15 деце:
 Елизабета од Аустрије
 Максимилијан -{II}- (1527—1576), цар Светог римског царства
 Ана од Аустрије
 Фердинанд -{II}- (1529—1595), аустријски надвојвода
 Марија од Аустрије
 Магдалена од Аустрије
 Катарина од Аустрије
 Елеонора од Аустрије
 Маргарета од Аустрије
 Јохан од Аустрије
 Барбара од Аустрије
 Карл II (1540—1590), аустријски надвојвода, отац Фердинанда -{II}-, цара Светог римског царства
 Урсула од Аустрије
 Јелена од Аустрије
 Јована од Аустрије

Референце

Види још 
 Јагелонци

Спољашње везе 

Рођени 1503.
Умрли 1547.
Династија Јагелон
Династија Хабзбург
Будимпештани
Мађарске краљице
Добитници Златне руже